Кивисилд:

 Кивисилд, Тоомас (род. 1969) — эстонский генетик.
 Кивисилд, Янно (род. 1977) — эстонский футбольный тренер.